Solidarnost je pojem in ime več organizacij:

 solidarnost, družbeni odnos
 Solidarnost (politična stranka) - slovenska politična stranka
 Solidarność - poljski sindikat